Monte Azul Paulista kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Monte Azul Paulista (ort), São Paulo, 
 Monte Azul Paulista (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar